— японская фамилия и топоним.

Топоним 
 Цуруга — город в префектуре Фукуи.
 АЭС Цуруга — атомная элекктростанция.
 Цуруга (княжество)
 Замок Аидзувакамацу (известен и как Замок Цуруга)

Фамилия 
 Цуруга, Макото (род. 1977) — японский кёрлингист и тренер.

См. также 
 Цуруги